Potamós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Potamós (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Potamós (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Plomari (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Potamós (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar